Banana Yoshimoto – scrittrice giapponese, figlia di Takaaki 
 Imagawa Yoshimoto – militare giapponese
 Kazunori Yoshimoto – calciatore giapponese
 Matthew Yoshimoto – pallavolista statunitense
 Takaaki Yoshimoto – poeta, critico letterario e filosofo giapponese